История почты и почтовых марок Германской Восточной Африки охватывает период существования в Восточной Африке колонии Германии, которая называлась Германская Восточная Африка и включала территории, входящие ныне в состав Бурунди, Руанды и Танганьики (континентальной части нынешней Танзании).

Развитие почты 
Колония сформировалась в 1880-е годы и прекратила своё существование во время Первой мировой войны, будучи захваченной британцами и бельгийцами. Согласно Версальскому договору 1919 года, бывшая Германская Восточная Африка стала мандатной территорией Лиги Наций и была разделена на три части: Танганьика отошла к Великобритании, Руанда-Урунди — к Бельгии, округ Кионга — к португальской колонии Мозамбик.

Первое германское почтовое отделение открылось 27 февраля 1885 года в городе Ламу. Для оплаты пересылки корреспондении использовались почтовые марки Германии. После подписания Занзибарского договора в 1890 году Германия создала колонию Германская Восточная Африка. Вначале в обращении были только немецкие почтовые марки.

Выпуски почтовых марок 
.

С 1896 года начали выходить марки с диагональной надпечаткой названия колонии.

В 1900 году Германия подготовила для почтового обращения колониальную серию «Яхта „Гогенцоллерн“» с рисунком, общим для всех германских колоний, на котором было изображено одноимённое судно. Эти марки стали применяться в Германской Восточной Африке с 1901 года. При этом указывались номиналы в пезах и рупиях и ставилась оригинальная надпись  («Германская Восточная Африка»).

С 1905 года марки серии «Яхта» стали выпускаться с водяным знаком «ромбы» и номинироваться в геллерах. Германия продолжила выпуск почтовых марок до 1919 года, даже несмотря на военные неудачи и фактическую утерю регулярной связи со своей колонией.

Оккупационные выпуски 
В годы Первой мировой войны, во время оккупации территории колонии бельгийскими и британскими войсками, обе эти администрации выпустили собственные провизории.

Бельгийские надпечатки 

Бельгийские войска заняли часть территории Германской Восточной Африки в 1915 году. В 1916 году Бельгия сделала ряд надпечаток на почтовых марках Бельгийского Конго, вначале вручную, с французскими названиями «RUANDA» («Руанда») и «URUNDI» («Урунди»). Эта первая серия включала марки 16 номиналов (по восемь с каждой надпечаткой), хотя они фактически так и не были в почтовом обращении. Уже в ноябре того же года на второй серии была сделана типографская надпечатка текста на французском и фламандском языках — «EST AFRICAIN ALLEMAND / OCCUPATION BELGE / DUITSCH OOST AFRIKA / BELGISCHE BEZETTING» («Германская Восточная Африка / Бельгийская оккупация»). В 1922 году серия была переиздана и на этих марках появились надпечатки новых номиналов — от 5 до 50 центов.

В мае 1918 года выходили также марки Бельгийского Конго с надпечаткой по-французски аббревиатуры Восточной Африки.

Британские надпечатки 
В 1916 году по просьбе бригадного генерала , с которой он обратился к губернатору Ньясаленда, на почтовых марках Ньясаленда была сделана надпечатка букв «N. F.». В надпечатке должны были быть три буквы: «N. F. F.», означающие  («Полевая группа в Ньясаленде»), но телеграфист пропустил одну «F.» при отправке этой просьбы губернатору. Оплачивать корреспонденцию этими марками могли только воинские подразделения Родезийской полевой группы в Ньясаленде (). Несмотря на то, что изначально они предназначались для использования в Германской Восточной Африке, их также использовали в отделениях полевой почты в Ньясаленде и Мозамбике. Марки не поступали в гражданские почтовые отделения и не могли использоваться гражданскими лицами.

Гражданское население могло отправлять почту через отделения полевой почты почтовой службы индийской армии, оплачивая её почтовыми марками Индийского экспедиционного корпуса, которые представляли собой индийские почтовые марки с надпечаткой «I. E. F.» ( — «Индийский экспедиционный корпус»). Когда в 1917 году открылись гражданские почтовые отделения, были выпущены почтовые марки с надпечаткой аббревиатуры «G. E. A.» ( — «Германская Восточная Африка») на марках Британской Восточной Африки и Уганды. Такая же надпечатка появилась на марках с надписью  (), но они были выпущены после создания Танганьики и считаются частью истории почты Танганьики.

Марки-пародии 

Союзники по Антанте также наладили в Италии производство в пропагандистских целях так называемых «провизориев Кариссимби» (). Это были фальшивые марки-пародии, по виду напоминавшие марки Германской Восточной Африки образца 1905 года низких номиналов (коричневая — 2,5 геллера, зелёная — 4 геллера, красная — 7,5 геллера, голубая — 15 геллеров и фиолетовая — 30 геллеров). На марках была нарисована всё та же яхта «Гогенцоллерн», но размер пропагандистских миниатюр был увеличен ( вместо ) и, самое главное, стояла надпечатка  («Германская Восточная Африка. Британская оккупация»), а также указывались новые номиналы — 12, 3, 6, 15 и 25 центов. Таким образом союзники пытались деморализовать противника. В реальности на почтовых марках Германской Восточной Африки серии «Яхта» таких надпечаток никогда не производилось.

См. также

Примечания

Литература 
 Newman J. G. A Postal History of German East Africa. — 1973. — 209 p.
 Pennycuick K. The Postal History of German East Africa / Ed. by T. Proud. — , East Sussex, UK: Proud-Bailey Co. Ltd., 1989. — 223 p. — ISBN 1-872465-71-4.

Ссылки 

 
 
 
 
 

Германская Восточная Африка
Германская Восточная Африка
Германская Восточная Африка
Колониальная Африка
Германская Восточная Африка
Германская Восточная Африка
Германская Восточная Африка